La coupe de France de water-polo féminin 2011 ;
 La coupe de France de water-polo masculin 2011.

Voir aussi 
 .
 
 2011 en sport.

2011